San Bartolomé a következőket jelentheti:
 San Bartolomé – település Spanyolországban, Las Palmas tartományban
 San Bartolomé de Béjar – település Spanyolországban, Ávila tartományban
 San Bartolomé de Corneja – település Spanyolországban, Ávila tartományban
 San Bartolomé de las Abiertas – település Spanyolországban, Toledo tartományban
 San Bartolomé de la Torre  – település Spanyolországban, Huelva tartományban
 San Bartolomé de Pinares – település Spanyolországban, Ávila tartományban
 San Bartolomé de Tirajana – település Spanyolországban, Las Palmas tartományban
valamint
 Aldeanueva de San Bartolomé  – település Spanyolországban, Toledo tartományban
 Cumbres de San Bartolomé – település Spanyolországban, Huelva tartományban
 Riaguas de San Bartolomé – település Spanyolországban, Segovia tartományban

Lásd még 
 San Bartolomeo (egyértelműsítő lap)